CMA CGM, een Frans containertransportbedrijf
 California Maritime Academy, een Amerikaanse openbare zeevaartschool in de Californische stad Vallejo
 Canis Major (CMa), een sterrenbeeld aan de zuidelijke hemelkoepel, ook bekend als Grote Hond
 Central Mountain Air, een regionale luchtvaartmaatschappij in de Canadese provincie Brits-Columbia
 China Meteorological Administration, de nationale weerdienst van de Volksrepubliek China
 Christian and Missionary Alliance, een internationale protestantse zendingsbeweging
 Cleveland Museum of Art, een kunstmuseum in de Amerikaanse stad Cleveland (Ohio)
 Common Monetary Area, een muntunie tussen Zuid-Afrika, Lesotho en Swaziland
 Compagnie des Messageries Aériennes, een voormalige Franse luchtvaartmaatschappij
 Country Music Association, een Amerikaanse brancheorganisatie voor countrymuziek

Zie ook 
 CMAC, een VN-organisatie
 CMAS, een wereldwijde confederatie van duiksportfederatie